Le nom Frank Murphy est porté par les personnes suivantes :
 Frank Murphy (1876-1912), un joueur américain de baseball ;
 Frank Murphy (1889-1980), un athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 Frank Murphy (1890-1949), homme politique et juriste du Michigan ;
 Frank Murphy (1947-2017), un athlète irlandais spécialiste du demi-fond ;
 Frank Murphy (1981-), un joueur et arbitre irlandais de rugby à XV.

Voir aussi